Guernsey – terytorium zależne od Wlk. Brytanii, grupa wysp na kanale La Manche
 Guernsey – rasa bydła hodowlanego

Miejscowości w USA 
 Guernsey – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Poweshiek
 Guernsey – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Platte

Hrabstwa w USA 
 hrabstwo Guernsey (ang. Guernsey County) – w stanie Ohio